Municipio de Fertile puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fertile (condado de Mountrail, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mountrail.
 Municipio de Fertile (condado de Walsh, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Fertile (condado de Worth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Worth.